Il doppio del torneo di tennis Pattaya Women's Open 2002, facente parte del WTA Tour 2002, ha avuto come vincitrici Kelly Liggan e Renata Voráčová che hanno battuto in finale Lina Krasnoruckaja e Tat'jana Panova 7–5, 7–6(7).

Teste di serie 

 Shinobu Asagoe /  Trudi Musgrave (primo turno)
 Rossana de los Ríos /  Tat'jana Puček (primo turno)

 Alicia Molik /  Adriana Serra Zanetti (quarti di finale)
 Galina Fokina /  Anastasija Rodionova (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Pattaya Women's Open 2002